Katedrala Notre-Dame u Chartresu
 Katedrala Notre-Dame u Parizu
 Notre-Dame (Tournai)
 Notre Dame, Mauricijus